Dalgas har flere betydninger:

Personer 

 Betina Dalgas – dansk journalist.
 Carl Frederik Isak Dalgas – landøkonomisk forfatter.
 Carlo Edoardo Dalgas – maler.
 Christian Dalgas – direktør for Det danske Hedeselskab.
 Ernesto Dalgas – forfatter.
 Enrico Mylius Dalgas – dansk officer og medstifter af Det danske Hedeselskab.
 Frederik Dalgas – direktør for Den kongelige Porcelainsfabrik.
 Jean Dalgas – præst i Fredericia.
 Kaspar Dalgas – dansk fodboldspiller.
 Michael Dalgas – dansk jazztrommeslager og komponist.

Andet 
 Dalgas Boulevard – gade på Frederiksberg.
 Dalgas Avenue – gade i Århus.
 Dalgasgade – gade i Herning.
 Dalgashus – indkøbscenter i Herning.
 Boldklubben Dalgas – en tidl. fodboldklub på Frederiksberg.
 Dalgas (Skive) – lokalitet i Skive Kommune.